A competição do 30 km skiathlon masculino do esqui cross-country nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 ocorreu em 11 de fevereiro no Centro de Esqui Cross-Country Alpensia, em Pyeongchang.

Medalhistas

Programação
Horário local (UTC+9).

Resultados

30 km skiathlon masculino